Love and Trouble – film del 1913 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
Love and Trouble – film del 1915 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company